En 2019, le nombre de naissances en France métropolitaine s’établissait à 714 000 alors qu’il était de 760 000 en 2015 et à 802 000 en 2010 (le point haut). Le taux de fécondité est ainsi passé de 1,97 enfant par femme en 2014 à 1,84 en 2019. Parmi ces nouveau-nés en France métropolitaine en 2017, 31,5 % ont au moins un parent né à l'étranger (22,4 % en 2000), quelle que soit sa nationalité, dont 27,1 % au moins un parent né hors de l'Europe des Vingt-Huit (18,3 % en 2000), 25,5 %  au moins un parent né hors d'Europe  et 2,4 % ont au moins un parent né dans un DOM-COM.

Natalité selon le lieu de naissance des parents 
Entre 2006 et 2008, sur trois générations, près de 40 % des nouveau-nés ont au moins un grand-parent immigré dont 27 % au moins un grand-parent immigré né hors de l'Union européenne (16 % au moins un grand-parent immigré originaire du Maghreb). Une part importante de ces naissances est issue d'unions mixtes. Si l’immigration est de l’Union européenne, pour 75 % des naissances d’un parent immigré ou descendant d’immigré, l’autre parent n’est ni immigré, ni descendant d’immigré ; cette part est de 45 % si elle est d’un pays hors Union européenne.

Nés vivants en France métropolitaine selon le lieu de naissance des parents (Union européenne à 28 ou non) depuis 1998 

En 2019, 84,8 % des nouveau-nés en France métropolitaine ont au moins un parent né en France (90,9 % en 2000), 68 % ont leurs deux parents nés en France (77,6 % en 2000). 32% ont au moins un parent né à l'étranger (22,4 % en 2000), dont 28,1 % au moins un parent né hors de l'Union européenne (18,3 % en 2000).

Parmi eux, en 2017 12,9 % ont au moins un parent né en Afrique du  Nord, 7,7 %  au moins un parent né en Afrique Subsaharienne et 1,8 % au moins un parent né dans un DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte).

Entre 1998 et 2019, 4,51 millions de personnes nées en métropole sur un total de 16,88 millions de naissances (26,7 %), soit les personnes nées en métropole âgées de moins de 22 ans au , ont au moins un parent né à l'étranger (23 % au moins un parent né hors de l'Union européenne)   

Source : Insee - tableau T37Quater

Nota Insee : La décomposition par pays de naissance se réfère aux pays de l'Union européenne à 28 et non à ceux de l'Union européenne au moment de la naissance. Elle ne peut être reconstituée avant 1998. Les parents nés en France comprennent les parents nés dans les DOM-TOM.

Nés vivants en France métropolitaine selon le lieu de naissance des parents et la taille de la commune 
En 2016, 32,4 % des nouveau-nés en France métropolitaine ont au moins un parent né à l'étranger ou dans un DOM-TOM .

Lecture : en 2016, 46,1 % des nouveau-nés en France métropolitaine dans une commune de plus de  habitants ont au moins un parent né à l'étranger ou dans un DOM-TOM.

 Nés vivants en France métropolitaine selon le lieu de naissance des parents par département Source : Insee - Naissances 2016'

Pour tous les tableaux qui suivent, les parents nés en France comprennent les parents nés dans les DOM-TOM.

Nés vivants en France métropolitaine selon le lieu de naissance des parents par région 

Source : Insee - tableau N8Dbis

Nés vivants en France métropolitaine selon le lieu de naissance de la mère depuis 1977 

Entre 1977 et 2013, 4,75 millions de personnes nées en métropole sur un total de 28,3 millions de naissances (16,8 %), soit les personnes âgées de moins de 37 ans au , ont une mère née à l'étranger (13,1 % une mère née hors de l'Europe sauf pays d'ex-URSS). Pour la seule métropole, cette proportion avait diminué, passant de 18 %, son point le plus haut en 1983, à 14,4 % en 1997, son point le plus bas ; mais depuis 2000 elle augmente régulièrement. En 2013, 20,1 % des enfants nés en métropole ont une mère née à l'étranger (17 % une mère née hors de l'Europe sauf pays d'ex-URSS).

Source : Tableau T38bis, Insee 2017

Nota: La catégorie Europe inclut ici tous les pays du continent européen sauf ceux d'Ex-URSS. Les parents nés en France comprennent les parents nés dans les collectivités d'outre-mer (COM).
Lecture:  16,2 % des personnes nées en 1990 (donc toutes les personnes qui ont 25 ans en 2015) ont une mère née à l'étranger (dont 12,3 % une mère née hors de l'Europe)

Répartition par région du monde depuis 1977 par rapport au total des naissances de mères nées à l'étranger 

Source : Tableau T38bis, Insee 2013

Nota : L'Europe comprend ici tous les pays du continent européen sauf ceux de l'ex-URSS.

Lecture : sur 100 nouveau-nés de mère née à l'étranger en 2013, 15,7 % ont une mère née en Europe et 84,3 % une mère née hors d'Europe (dont 39,2 % une mère née au Maghreb, 23,0 % une mère née dans un pays d'Afrique noire, 4,9 % une mère née en Turquie, 8,9 % une mère née dans un pays d'Asie et 8,3 % une mère née dans un autre pays).

Nés vivants en France métropolitaine selon le lieu de naissance détaillé des parents  
En 2013, en France métropolitaine,  nouveau-nés sur un total de  naissances, soit 21,5 %, ont un père né à l'étranger (dont 3,4 % un père né en Europe et 18,1 % un père né hors d'Europe) et  nouveau-nés, soit 20,1 %, ont une mère née à l'étranger (dont 3,7 % une mère née en Europe et 16,4 % une mère née hors d'Europe).

Parmi les nouveau-nés dont le père est né en Europe, 74,2 % ont un père né dans l'Union Européenne et 25,8 % un père né hors de l'Union Européenne. Parmi ceux dont le père est né hors d'Europe, 51,5 % ont un père né en Afrique du Nord, 29,2 % un père né en Afrique subsaharienne (ou aux Antilles non françaises), 9 % un père né en Turquie ou au Moyen-Orient, 7,5 % un père né en Asie et 2,6 % un père né en Amérique ou en Océanie.

Nés vivants en France métropolitaine (Mayotte inclus) selon le pays de naissance détaillé des parents (tableau T61 INSEE)  
Les pays de naissances repris contribuent au minimum à cinq cents naissances annuelles.

Natalité selon le type de couple

Selon le lieu de naissance des conjoints 
Entre 1998 et 2015, la hausse de la natalité en France (+ 3,0 %) est due uniquement aux naissances issues de couples dont au moins un des conjoints est né à l'étranger (quelle que soit sa nationalité). Il y avait ainsi en 2015,  nouveau-nés dont au moins l'un des parents était né à l'étranger, soit 29,6 %, contre 23,3 % en 1998 soit une augmentation de 27 %.

Selon la nationalité des conjoints 
Dans un article publié fin 2005, la démographe France Prioux donne la répartition des naissances en France entre couples français, étrangers et mixtes, ainsi que son évolution entre 1998 et 2004.

La hausse récente de la natalité en France est due avant tout aux naissances issues de couples de nationalités mixtes. Il y avait ainsi en 2004,  nouveau-nés dont au moins l'un des parents était étranger, soit 18,2 %, contre seulement 14,5 % en 1998.

À noter que le nombre d’enfants nés de deux parents français a atteint son maximum en 2000 avec  naissances.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Natalité en France
 Taux de natalité
 Démographie
 Démographie de la France
 Dynamique des populations
 Démécologie

Liens externes 
  Insee - Les naissances en 2016 - État civil - Insee Résultats

Démographie en France
France